Conchogneta är ett släkte av kvalster. Conchogneta ingår i familjen Autognetidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Conchogneta